Sophie Turner se poate referi la:

 Sophie Turner (model) (n. 1984), fotomodel și vedetă de televiuzune australiană
 Sophie Turner (actriță) (n. 1996), actriță britanică

Vezi și
Sophie Turner Laing (n. 1960), femeie de afaceri